Award (plurale awards, dalla lingua inglese, con significato di "premio") è il nome di numerosi premi che si conseguono nel mondo delle arti:
I Golden Raspberry Awards, detti anche Razzie Awards (dall'espressione to razz, spernacchiare, prendere in giro) sono dei premi cinematografici ironici che possono essere considerati gli "Oscar dei peggiori".
Il Premio Grammy (GRAMMY Award) è uno dei premi più importanti degli Stati Uniti, per i risultati conseguiti nel settore dell'industria musicale.
I BRIT Awards (spesso abbreviato in Brits) sono i premi musicali che ogni anno nel Regno Unito vengono conferiti ad artisti di musica popolare dalla British Phonographic Industry.
I Premi Emmy (Emmy Awards) sono riconoscimenti dedicati alla produzione televisiva statunitense e internazionale, rivolti in particolare al settore dell'intrattenimento.
Il Premio Oscar, nome con il quale sono meglio noti gli Academy Awards, è il più importante riconoscimento cinematografico statunitense e di tutto il mondo del Cinema.
Gli AVN Awards sono dei premi presentati e sponsorizzati dall'"American adult video industry trade magazine AVN (Adult Video News)" per premiare vari aspetti nell'industria dell'intrattenimento per adulti.
Quello che popolarmente è noto come Tony Award (formalmente Antoinette Perry Award) è un premio annuale che celebra i conseguimenti raggiunti nei teatri americani, includendo i musical.
Il Saturn Award è un premio assegnato ogni anno dai membri dell'Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films alle migliori opere di fantascienza, fantasy e horror, relativamente a film, film TV e home video.
Gli Eisner Award sono premi conferiti per meriti artistici nel campo dei fumetti, tra i più prestigiosi riconoscimenti statunitensi.
Gli Origins Awards (Premi Origins) vengono assegnati dalla Academy of Adventure Gaming Arts and Design durante l'Origins International Game Expo ai migliori lavori nell'industria del gioco.